GLW steht für:

 Galerie Lang Wien, eine Kunstgalerie in Wien
 George Lemuel Woods (1832–1890), einen US-amerikanischen Politiker und Gouverneur
 Gleichrichterwerk, siehe Bahnstromumformerwerk
 Grüne Liste Wählerinitiative für Demokratie und Umweltschutz
 Grüne Liste Waltrop
 Schülerslang für das Gymnasium Laurentianum Warendorf
 die Typenbezeichnung eines MAN-Bundeswehr-LKW mit Seilwinde, siehe MAN gl

GlW steht für:

 Gleichwertiger Wasserstand, ein Maßstab für den Vergleich von Pegeln an einem frei fließenden Fluss

GLW